

Geografia

Austria 
 Dürnbach – frazione di Waldegg, comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Dürnbach im Burgenland – ex comune ora frazione di Schachendorf, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)

Germania 
 Dürnbach – ex comune ora frazione di Gmund am Tegernsee, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Dürnbach – antico nome tedesco di Potočiště, frazione del comune di Odrava nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)

Slovacchia 
 Dürnbach – antico nome tedesco di Suchá nad Parnou, comune nel distretto di Trnava (Trnava)